Keizer peut faire référence à :

Patronyme 
 Gerrit Keizer (1910-1980), gardien de but de football néerlandais ;
 Jan Keizer (1940-), arbitre néerlandais de football ;
 Jolanda Keizer (1985-), athlète néerlandaise spécialiste des épreuves combinées ;
 Martijn Keizer (1988-), coureur cycliste néerlandais ;
 Piet Keizer (1943-2017), footballeur néerlandais ;
 Keizer (1987-), rappeur néerlandais.

Toponyme 
 Keizer, ville américaine située dans le comté de Marion dans l'Oregon.

Homonymie de patronyme